La katophorite o catoforite è un minerale, un anfibolo appartenente, in base alla nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012), al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

È stata descritta con il nome di katoforit nel 1894, la revisione della nomenclatura degli anfiboli del 1978 (IMA 1978) ha definito con il nome di magnesio-alumino-katophorite il termine con magnesio ed alluminio come dominanti nella posizione C con formula chimica  mentre con il nome "katophorite" definiva l'attuale ferro-katophorite. La revisione della nomenclatura del 1997 (IMA 1997) ha modificato il nome in magnesiokatophorite e formula chimica  ed infine il nome è diventato katophorite con la revisione del 2012 (IMA 2012).

Nel 2014 l'IMA ha assegnato ad una nuova specie il nome katophorite descritta in seguito in base ad un campione proveniente dalla zona di Hpakan nell'area delle miniere di giada (Jade Mine Tract) in Myanmar.

Etimologia 
Il termine katophorite viene dal greco kataphora (καταφορά) che significa "precipitare" in riferimento alla sua origine vulcanica.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Anfibolo